Савушкин, Савушкин продукт (Бел. Савушкін прадукт) - Белорусская компания по производству молочных продуктов основная в 1970 году, владельцем которой является Александр Мошенский. В 2019 стала наиболее известной и большой компанией по отрасли молочных продуктов в Беларуси.

История компании 
1970:
В это время принимается решение о создании в Бресте современного молочного предприятия. Его строительство длится 44 месяца: с мая 1973 по декабрь 1976 года. 30 декабря 1976 года новые корпуса молочного завода вводятся в эксплуатацию. Через два года работы, предприятие перерабатывает уже 560 тонн молока в сутки.

1982:
Коллектив Брестского молочного комбината награжден переходящим Красным знаменем Министерства мясомолочной промышленности СССР и ЦК профсоюзов, коллектив предприятия признан победителем во Всесоюзном соцсоревновании, предприятию присужден диплом 1 степени - по итогам Всесоюзного смотра санитарно-технического состояния.

1994::
Молочный завод учится жить по новым рыночным принципам. В этом году из Брестского молочного комбината он преобразован в открытое акционерное общество.

1998:
Предприятие возглавил Александр Васильевич Савчиц. С первых дней руководства Александр Васильевич взял курс на техническую модернизацию производства, четко понимая, что без этого не будет движения вперед.

2001:
На рынок выведен первый белорусский молочный бренд- «Савушкин продукт».

2003:
Компания вышла на рынок с уникальным продуктом - зерненым творогом "101 зерно", с которого началось покорение рынка РФ.

2005:
ОАО "Савушкин продукт" приобрело убыточный агропромышленный филиал "Олтуш" в Малоритском районе, вскоре превратив его в перспективное стабильно развивающееся хозяйство европейского уровня - УП "Савушкино".

2009:
В состав компании входят еще две производственные площадки- производственные филиалы ОАО «Савушкин продукт» в городах Пинск и Столин

О названии 

По официальной версии история происхождения названия "Савушкин продукт" идет от старого славянского имени Савушка, символизирующее человека-хозяина, труженика, доброго хранителя традиций производства молочных продуктов.